Stă să plouă cu chiftele este un serial de animație care a avut premiera pe 20 februarie 2017 pe Cartoon Network, produs de Sony Pictures Animation și DHX Media în asociație cu Corus Entertainment, și este bazat pe filmul Stă să plouă cu chiftele. A avut premiera la 20 februarie 2017, în Statele Unite, iar în România a avut loc pe 18 septembrie 2017.

Episoade
Episodul 21 (The Science of the Toot) a fost interzis a fi dat la televizor în România din cauza conținutului neadecvat și exagerat din intermediul scenelor acestuia. A fost însă adăugat ulterior pe Netflix.

Liste de episoade ale serialelor de animație
Liste de episoade ale serialelor americane de televiziune